Widgeon ist der Name von:

geographischen Objekten:
 Lake Widgeon, See in der Region Southland in Neuseeland

Flugobjekten:
 Grumman G-44 Widgeon, ein zweimotoriges Amphibienflugzeug
 Westland Widgeon, ein leichter britischer Mehrzweckhubschrauber
 Westland Widgeon (Flugzeug), ein leichtes britisches Hochdeckerflugzeug